Il singolare del torneo di tennis ASB Classic 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Anne Kremer che ha battuto in finale Cara Black 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Anne Kremer (campionessa)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (primo turno)
 Barbara Schwartz (primo turno)

 Anna Smashnova (quarti di finale)
 Cara Black (finale)
 Kristina Brandi (primo turno)
 Maureen Drake (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2000